Браян Ґрін — американський фізик-теоретик
 Ґрем Ґрін — англійський письменник
 Джордж Ґрін — англійський математик
 Джуліан Ґрін — німецький і американський футболіст
 Едвард Лі Ґрін — американський ботанік, систематик та колекціонер рослин
 Енді Ґрін — американський хокеїст
 Люсінда Ґрін — британська вершниця
 Мішель Ґрін — американська акторка, співачка і автор пісень.
 Метт Ґрін — американський хокеїст
 Роберт Ґрін — англійський футболіст, воротар
 Саймон Ґрін — британський музикант

Англійські прізвища